Osoby o tym nazwisku:
 Adam Synowiecki – polski filozof i chemik
 Józef Synowiecki – polski nauczyciel akademicki
 Marian Synowiecki  – polski działacz socjalistyczny